Rafael Reyes kan syfta på:

Rafael Reyes (politiker), colombiansk politiker och president

Geografi

Colombia 

 Apulo (ort), Cundinamarca, 
 Apulo (kommun), Cundinamarca, 

Robotskapade Colombiaförgreningar